Arancino – palla di riso farcita e fritta
 Arancino – dolce di Carnevale tipico delle Marche
 Arancino – liquore a base di succo d'arancia
 Arancino – cultivar di olivo toscana